Schosseinoje (russisch ) ist der Name folgender ländlicher Siedlungen in der Oblast Kaliningrad in Russland:

 Schosseinoje (Kaliningrad, Gurjewsk), im Rajon Gurjewsk (vor 1945 Kalgen, Kreis Königsberg Land/Samland, Ostpreußen)
 Schosseinoje (Tschernjachowsk), im Rajon Tschernjachowsk (bis 1936 Szameitkehmen, 1936–1938 Schameitkehmen, 1938–1946 Walkenau, Kreis Insterburg, Ostpreußen)

Siehe auch:
 Schosseiny (Begriffsklärungsseite)